Мерчик — річка в Україні, у межах Валківського, Богодухівського і Краснокутського районів Харківської області. 
 Новий Мерчик — село в Україні, у Валківському районі Харківської області. 
 Старий Мерчик — селище міського типу Валківського району Харківської області України.
 Мокрий Мерчик  - річка Мокрий Мерчик бере початок з водойми в селі Старий Мерчик. 
 Сухий Мерчик, Мірчик — річка у Богодухівському та Краснокутському районах Харківської області, ліва притока Мерли (басейн Дніпра).

Див. також
 Олександрівське водосховище (Мерчик) — руслове водосховище на річці Мокрий Мерчик (басейн Дніпра).